Алекса́ндр Стрельцо́в:
 Стрельцов, Александр Александрович (род. 1975) — украинский и швейцарский бобслеист.
 Стрельцов, Александр Витальевич (род. 1990) — российский хоккеист.